Ostwärts steht für:
 Richtung nach Osten
 Tatort: Ostwärts, österreichischer TV-Krimi